Looff ist der Familienname folgender Personen:

 Charles Looff (1852–1918), deutscher Baumeister und Betreiber handgeschnitzter Karussells und Vergnügungsparks in den USA
 Max Looff (1874–1954), deutscher Marineoffizier, zuletzt Vizeadmiral

Siehe auch:
 Loof